Bassermann, ou Basserman :
 Albert Bassermann (1867-1952), acteur allemand
 Ernst Bassermann (1854-1917), homme politique allemand
 Friedrich Daniel Bassermann (1811-1855), entrepreneur et homme politique allemand
 Julie Bassermann (1860-1940), féministe allemande